Živica je lahko:
 živica (rastlina)
 Živica, Lučani (Srbija)
 Živica, Požarevac (Srbija)